ZVW ist eine Abkürzung für
die Schweizer Wassermarke Zaimoglu Vintage Waters
die Zeitschrift für Vormundschaftswesen
den Zeitungsverlag Waiblingen
Zentralverwaltungswirtschaft
den Zoo-Verein Wuppertal

ZVW